

Personnalités 

 Élisabeth Vendramini (1790-1860), religieuse italienne, fondatrice, bienheureuse catholique ;
 Giovanni Vendramini (1769-1839), graveur italien ;
 Luciana Vendramini (née en 1970), mannequin et actrice brésilienne.